

Aeronautica 
 Kondor Flugzeugwerke –  fabbrica di aerei nella Ruhr, in Germania

Geografia 
 Kondor – città della provincia del Razavi Khorasan in Iran

Marina 
 Classe Kondor I – classe di dragamine della Volksmarine
 Classe Kondor II – classe di dragamine della Volksmarine

Persone 
 Duško Kondor – docente e attivista bosniaco